Алекса́ндр Ю́рьевич Абро́симов (р. 9 августа 1962, Брянск) — советский и российский , патоморфолог.

Биография 
Александр Абросимов родился 9 августа 1962 года в Брянске.

В 1986 году окончил лечебный факультет Смоленского государственного медицинского института по специальности «Лечебное дело». В 1986—1988 годах учился в клинической ординатуре по специальности «Патологическая анатомия» в Научно-исследовательском институт медицинской радиологии Академии медицинских наук СССР (НИИМР АМН СССР) в Обнинске. После окончания ординатуры был оставлен в лаборатории патологической анатомии и последовательно на конкурсной основе занимал в НИИМР АМН СССР (с 1992 года — Медицинский радиологический научный центр [МРНЦ] Российской академии медицинских наук, затем — Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, затем — Министерства здравоохранения Российской Федерации) должности старшего лаборанта, младшего научного сотрудника, научного сотрудника, старшего научного сотрудника и ведущего научного сотрудника.

В 1993 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата медицинских наук на тему «Некроз и апоптоз клеток саркомы М-1 до и после облучения опухоли». В 2004 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора медицинских наук на тему «Рак щитовидной железы у детей и подростков России после аварии на Чернобыльской АЭС (проблемы диагностики и верификации диагноза, морфологическая характеристика)».

В 2005—2006 годах работал на должности приглашённого профессора Университета Нагасаки (Япония). В 2007—2010 годах занимал должность заведующего лабораторией патоморфологии ФГУ Эндокринологического научного центра (ЭНЦ) Росмедтехнологий (Москва). В 2010 году Александру Абросимову присвоено учёное звание профессора по специальности «Патологическая анатомия». В 2010 году Абросимов был избран по конкурсу на должность заведующего клинико-морфологическим отделом и лабораторией патологической анатомии с прозектурой МРНЦ. С 2014 года — заведующий отделом фундаментальной патоморфологии ЭНЦ.

Научная и образовательная деятельность 
Занимался изучением вопросов общей (гибель опухолевых клеток) и частной патологии (диагностика опухолей человека различной локализации). Наибольшее внимание уделял изучению патологии щитовидной железы у населения загрязнённых территорий России после Чернобыльской аварии. В сферу научных интересов входят проблемы общей патологии (опухолевой рост, гибель клеток, морфология опухолей человека) и частной патологии (разработка цитологических, гистологических, иммуноморфологических и молекулярно-генетических аспектов диагностики опухолей и неопухолевых заболеваний щитовидной железы).

Автор более 200 научных работ, включая 4 монографии, 3 руководства, цветной атлас морфологической диагностики патологии щитовидной железы. Научный руководитель 7 кандидатских диссертаций. Сертифицирован по специальностям «Патологическая анатомия», «Клиническая лабораторная диагностика».

Награды и премии 
 Премия имени К. Э. Циолковского (2007)
 Премия Правительства Калужской области (первая премия, 2010)

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Смоленского государственного медицинского университета
Сотрудники Медицинского радиологического научного центра
Ликвидаторы Чернобыльской аварии
Медики Обнинска
Медики Москвы
Патоморфологи СССР
Выпускники Университета Нагасаки